Симонян () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Артем Симонян (1975) — вірменський професійний боксер, призер чемпіонату Європи.
 Симонян Артуш Володимирович (1960) — колишній депутат парламенту Вірменії.
 Симонян Карен Арамович (1936—2018) — вірменський прозаїк, письменник-фантаст, сценарист.
 Симонян Метаксія Мігранівна (1926—1987) — радянська вірменська актриса театру та кіно, педагог. Народна артистка СРСР.
 Симонян Микита Павлович (1926) — вірменський радянський футболіст, тренер, пізніше — радянський та російський футбольний функціонер.
 Симонян Рафік Багратович (1975) — вірменський та російський борець греко-римського стилю, срібний призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи, володар Кубку світу.
 Симон Симонян (1914—1986) — вірменський інтелектуал, письменник, публіцист, учитель.
 Тата Симонян (вірм. Թաթա Սիմոնյան (справжнє ім'я Альберт Альбертович Симонян, нар. 1962) — вірменський співак, найвідоміший і популярний виконавець рабіза і поп-музики у Вірменії.

Вірменські прізвища